La Prise ou le siège du Peñon de Velez  peut faire référence à :
Prise du Peñon de Velez (1508)
Prise du Peñon de Velez (1522)
Prise du Peñon de Velez (1554)
Siège du Peñon de Velez (1555)
Prise du Peñon de Velez (1564)
Siège du Peñon de Velez (1687)
Siège du Peñon de Velez (1702)
Siège du Peñon de Velez (1774)